El título La aventura del Poseidón se puede referir a:
 La aventura del Poseidón (1969), una novela de Paul Gallico;
 La aventura del Poseidón (1972), película de catástrofes basada en la novela anterior, y dirigida por Ronald Neame;
 La aventura del Poseidón (2005), adaptación de la anterior dirigida por John Putch; o
 Poseidón (2006), también un adaptación de la de 1972, dirigida por Wolfgang Petersen.